Stephen Hunt (ur. 1956) – angielski piłkarz
 Stephen Hunt (ur. 1966) – kanadyjski pisarz
 Stephen Hunt (ur. 1981) – irlandzki piłkarz
 Stephen Hunt (ur. 1984) – angielski piłkarz
 Stephen J. Hunt – brytyjski socjolog, profesor